|-
| 132101 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132102 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132103 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132104 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132105 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132106 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132107 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132108 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132109 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132110 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132111 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132112 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132113 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132114 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132115 - ||  || 15 februarie 2002 ||  || 
|-
| 132116 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132117 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132118 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132119 - ||  || 10 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132120 - ||  || 12 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132121 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132122 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132123 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132124 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132125 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132126 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132127 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132128 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132129 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132130 - ||  || 13 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132131 - ||  || 15 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132132 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132133 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132134 - ||  || 14 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132135 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132136 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132137 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132138 - ||  || 6 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132139 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132140 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132141 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132142 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132143 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132144 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132145 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132146 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132147 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132148 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132149 - ||  || 9 februarie 2002 ||  || 
|-
| 132150 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132151 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132152 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132153 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132154 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132155 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132156 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132157 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132158 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132159 - ||  || 8 martie 2002 ||  || , 
|-
| 132160 - ||  || 8 martie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 132161 ||  || 6 martie 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 132162 - ||  || 7 martie 2002 ||  || 
|-
| 132163 - ||  || 14 martie 2002 ||  || 
|-
| 132164 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132165 - ||  || 3 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132166 - ||  || 3 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132167 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132168 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132169 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132170 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132171 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132172 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132173 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132174 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132175 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132176 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132177 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132178 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132179 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132180 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132181 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132182 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132183 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132184 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132185 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132186 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132187 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132188 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132189 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132190 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132191 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132192 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132193 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132194 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132195 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132196 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132197 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132198 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132199 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132200 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-